Арнольд Хансович Ва́йно (; 26 июля 1900, Юрьев, Лифляндская губерния, Российская империя — 15 марта 1960, Таллин, Эстонская ССР) — эстонский  и театральный . Член Эстонского общества актёров (1934) и Театрального общества Эстонской ССР (1947).

Биография 
В 1914—1918 годах учился в Тартуской высшей городской школе. В 1917—1919 годах выступал в хоре.

В 1919—1932 годах был актёром и режиссёром театра «Ванемуйне» в Тарту, в 1932—1941 годах — театра «Эстония» в Таллине (ныне Национальная опера «Эстония»). Повышал творческую квалификацию в Германии (1928 и 1932), Польше, Венгрии и Франции (1938).

В 1941 оставил сцену.

Творчество 
Крупный комедийный актёр, А. Ва́йно с успехом выступал в эстонских бытовых пьесах, в драмах и опереттах, детских спектаклях. Сочные народные образы, созданные им, были отмечены мягким юмором, жизненной правдивостью.

С успехом снимался в первых эстонских кинофильмах («Молодые орлы», 1927; «Vahva sõdur Joosep Toots», 1930,  «Elu tsitadellis», 1947), со-режиссёр фильма «Знаете ли вы землю?» (1931, Финляндия).

Избранные театральные роли 
 жрец Арон, Яак Йорам, Кустас («На вехах Синая», 1928, «Микумярди», 1936, «Лежебока», 1937, Раудсеппа),
 Земляника («Ревизор», 1936),
 Основа («Сон в летнюю ночь», 1937).

Поставленные спектакли 
 «Цыганский барон» Штрауса (1930),
 «Прекрасная Елена» Оффенбаха (1932) и др.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961.

Ссылки 
 Vaino, Arnold
 Биография